Ahrenberg  steht für:

Orte:
 Ahrenberg, ein Stadtteil Bad Sooden-Allendorfs in Hessen, siehe Ahrenberg (Bad Sooden-Allendorf)
 Ahrenberg, eine Katastralgemeinde der Gemeinde Sitzenberg-Reidling in Niederösterreich, siehe Ahrenberg (Gemeinde Sitzenberg-Reidling)

Berge:
 Großer Ahrenberg, deutscher Name des Javor (Berg) () im Lausitzer Gebirge (tschechisch ) in den Westsudeten in der Sudeten-Subprovinz, im Gebiet des Gemeindeteils  (deutsch Hillemühl) der Gemeinde  (deutsch Kittlitz) im  im  in der Tschechischen Republik, im  (Landschaftsschutzgebiet) 
 Kleiner Ahrenberg, deutscher Name des  oder  () im Kreibitzer Gebirge im Lausitzer Gebirge (tschechisch ) in den Westsudeten in der Sudeten-Subprovinz, im Gebiet des Gemeindeteils  (deutsch Hasel) der Stadt  (deutsch Böhmisch Kamnitz) im  im  in der Tschechischen Republik, im  (Landschaftsschutzgebiet) , siehe Javor (Berg)
 Ahrenberg (Rheinhessen) (), auf den Wiesener Randhöhen der Glan-Alsenz-Höhen des Nordpfälzer Berglandes, im Gebiet der Ortsgemeinden Nack und Wendelsheim im Landkreis Alzey-Worms in Rheinland-Pfalz, Deutschland, sein westlicher Teil liegt im Naturschutzgebiet Arenberg-Dreigemeindewald
 Hoher Ahrenberg (), im Soodener Bergland des Unterwerrasattels im Unteren Werratal im Osthessischen Bergland, in der Gemarkung Bad Sooden-Allendorf der Stadt Bad Sooden-Allendorf im Werra-Meißner-Kreis in  Hessen in Deutschland, nordöstlich von Ahrenberg (Bad Sooden-Allendorf)

Familienname von Personen:
 Johan Jacob Ahrenberg (1847–1914), finnlandschwedischer Architekt und Schriftsteller
 Staffan Ahrenberg (* 1957), schwedischer Verleger und Filmproduzent
 Theodor Ahrenberg (1912–1989), schwedischer Unternehmer und Kunstsammler

Siehe auch
 Arenberg
 Ahrensberg